Markian Chachkevytch, (1811-1843) était un écrivain, prêtre, poète et traducteur né dans le Royaume de Galicie et de Lodomérie.

Il fut étudiant de l'Université de Lviv en théologie. Il écrivit alors qu'il était prêtre d'un district rural de l'Église grecque-catholique ukrainienne et fit partie du mouvement Triade ruthène, traduisit une partie du Dit de la campagne d'Igor. Il repose au cimetière Lytchakiv.

Commémoration 
 Musée Markiyan Chachkevytch à Pidlissya
 Musée Markiyan Chachkevytch à Derevni
 Musée Markiyan Chachkevytch à Nestanitchakh
 Musée Markiyan Chachkevytch à Novossilkakh
 Musée Markiyan Chachkevytch affilié à la Galerie d'art de Lviv .

Voir aussi

Articles connexes 
 Culture de l'Ukraine.
 Littérature ukrainienne.

Liens externes 
 

Écrivain ukrainien du XIXe siècle
Poète ukrainien du XIXe siècle
Naissance en 1811
Décès en 1843
Triade ruthène
Étudiant de l'université de Lviv
Religieux grec-catholique ukrainien